Канн (футбольний клуб) — французький футбольний клуб із міста Канни.
 Канн-е-Клеран — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Гар.
 Монтіньї-сюр-Канн — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр.
 Канн-Еклюз — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна.
 Домремі-ла-Канн — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез.
 Марія Канн (1906—1995) — польська дитяча письменниця та письменниця-фантастка.

Див. також 
 Канни (значення)
 Захист Каро—Канн